NWH steht für:
 Niedrigwasserhöhe, siehe Tidenhub
 Würzburg Hauptbahnhof (DS100-Code)

Abkürzung